KOI-889 — звезда, которая находится в созвездии Лира на расстоянии около 3718 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
KOI-889 представляет собой звезду 15 видимой звёздной величины; впервые упоминается в каталоге 2MASS, изданном в 2003 году под наименованием 2MASS J19243302+3634385. В данный момент распространено наименование «KOI-889», данное командой астрономов из проекта «Кеплер» принадлежит к классу жёлтых карликов и во многом напоминает наше Солнце. Масса и радиус звезды равны 88% солнечных. Возраст звезды оценивается приблизительно в 6 миллиардов лет.

Планетная система 
В 2013 году было объявлено об открытии планеты KOI-889 b в системе. Это горячий газовый гигант, обращающийся очень близко к родительской звезде. По размерам он сравним с Юпитером, однако по массе он превосходит Юпитер почти в 10 раз, что говорит о чрезвычайно массивном ядре планеты. Открытие было совершено транзитным методом.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Лиры

Ссылки 
 KOI-889 в энциклопедии экстрасолнечных планет
 KOI-889 на сайте Планетные системы

Планетные системы